Conrad puede referirse a:

Lugares 
 Conrad (Iowa), ciudad en el condado de Grundy, estado Iowa, Estados Unidos.
 Conrad (Montana), ciudad en el condado de Pondera, estado estadounidense de Montana.

Compañías 
 Hoteles Conrad, marca de la compañía Hilton Worldwide.
 Enjoy Punta del Este, hotel de Punta del Este anteriormente operador por Conrad y coloquialmente conocido como tal.

Barcos 
 ORP Conrad, barco que sirvió a Polonia.

Personas 
 Franz Conrad von Hötzendorf,  jefe del Estado Mayor del ejército de Austria-Hungría durante la Primera Guerra Mundial.
 Joseph Conrad, novelista inglés de origen polaco.
 Robert Conrad, cantante y director de cine estadounidense.
 Wilhelm Conrad Röntgen, físico alemán, premio Nobel de Física en 1901.

Nombres de botánicos 
 Conrad Gessner, botánico, biólogo y naturalista suizo.

Apellido de botánicos 
 J.Conrad - J. Conrad 
 M.A.Conrad - Marc A. Conrad 
 M.Conrad - Marcelle Conrad 1897-1990. 
 Solomon White Conrad 1779-1831.
 T.A.Conrad - Timothy Abbot Conrad 1803-1877. 
 W.Conrad - Walter Conrad 1888-1943. 
 Peter Conrad - Sociólogo médico